Christopher Friedenreich Hage kan syfta på:

Christopher Friedenreich Hage (1759–1849), dansk köpman
Christopher Theodor Friedenreich Hage (1819–1872), dansk köpman, son till föregående
Christopher Friedenreich Hage (1841–1864), son till Anton Alfred Hage
Christopher Friedenreich Hage (1848–1930), dansk köpman och minister, son till föregående
Christopher Friedenreich Hage (1877–1947), dansk hovjägmästare, ägare av Rydebäcks gård, brorson till Christopher Friedenreich Hage (1841–1864)

Se även  

 Hage (släkt)